Příjmení Watzka nosí více různých osobností:

 Bedřich Watzka (1906–???) – český keramik a sochař
 Friedrich Roland Watzka (1906–???) – sochař
 Josef Watzka (cca 1820 – ???) – rakouský a český právník a politik německé národnosti, poslanec Říšské rady
 Jozef Watzka (1927–1990) – slovenský archivář
 Karl Ludwig Watzka (1798–1886) – učitel, regenschori a kronikář města Stříbra
 Oskar Watzka (20. století) – karlovarský stavebník

jiné
 Vila Watzka (později Vila Liberty) – kulturní památka v Karlových Varech stavebníka Oskara Watzky

Související články 
 Watzke
 Watzek